Ambres puede referirse a: 

 Ambres, parroquia del concejo de Cangas de Narcea (Asturias).

 Ambres, comuna de Tarn.